«Клуб Атлетико дель Росарио» (), «Росарио» — аргентинский спортивный клуб, регбийная команда которого играет в чемпионате Буэнос-Айреса. Регбийная команда клуба стала одним из основателей Регбийного союза Аргентины. Вместе с тем, в клубе функционируют отделения по крикету, хоккею на траве, плаванию и теннису.

История 

Клуб был создан 27 марта 1867 года британскими работниками железной дороги, специализировавшимися на игре в крикет. В 1899 году клуб переехал в «Плаза Джюэлл», где находится и по сей день. Плаза была названа в честь братьев Чарльза и Эдварда Джюэллов, которые подарили эту землю клубу. Через некоторое время Крикетный клуб Росарио () стал Атлетическим клубом (). Появилась футбольная команда, ставшая первым коллективом Росарио, представленным в высшей лиге чемпионата Аргентины. Впрочем, футболисты провели в чемпионате всего один сезон (1894). Атлетический клуб получил приглашение к участию в кубке «Тье Компетитион» от футбольных ассоциаций Аргентины и Уругвая. В этом турнире принимали участие команды Росарио, Буэнос-Айреса и Монтевидео. Футболисты выиграли кубок в 1902, 1904 и 1905 годах, обыграв в финальных матчах «Алумни» и дважды СУРКК. Таким образом, футбольная команда выиграла три титула за шесть лет выступлений. В 1906 году команда стала участницей Росарианской футбольной лиги, где выступала до 1916 года.

28 июня 1886 года регбийная команда провела первый матч с клубом из другого региона, встретившись с «Буэнос-Айресом» на домашнем стадионе. Тринадцать лет спустя, в 1899 году клуб стал одним из основателей регбийного чемпионата Ривер Плейт (чемпионат Буэнос-Айреса) наряду с «Буэнос-Айресом», «Ломас» и «Бельграно». Позже организация трансформировалась в национальную регбийную федерацию. В 1928 году команда стала одним из первых членов Регбийного союза Росарио. Атлетический клуб, является членом как организации Росарио, так и союза Буэнос-Айреса по сей день. В 1930 году была создана команда по хоккею на траве.

С 1956 года регбийная команда выступала только в местных чемпионатах, но в 1983 году вновь присоединилась к столичной лиге. В годы выступлений в Буэнос-Айресе команда играла на стадионе «Сан-Исидро», который принадлежал одноимённой команде. В 1991 году клуб выбыл во второй дивизион, но вернулся на высший уровень по итогам первого же сезона во второй лиге. В 1994 году был создан Регбийный союз Буэнос-Айреса, одним из основателей которого выступил Атлетический клуб. Клуб становился победителем столичного чемпионата пять раз. Последняя крупная победа пришлась на 2000 год. В финале регбисты клуба превзошли соперников из «Сан-Исидро».

Достижения

Регби 
Торнео де ла УРБА: 5
 1905, 1906, 1935, 1996, 2000

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Регбийные клубы Аргентины
Спортивные клубы Росарио